Klooster Cenakel (Utrecht) - kloostergemeenschap in Utrecht
 Cenakel (Soesterberg) - gemeentelijk monument en voormalig klooster in Soesterberg, voormalige huisvesting van bovenstaande gemeenschap